Paul Peschke ist der Name folgender Personen:

* Paul Peschke (Fotograf), deutscher Fotograf und Buchbinder 
 Paul Peschke (Gewerkschafter) (1890–1983), deutscher Gewerkschafter und Politiker (KPD/SED)
 Paul Peschke (Bildhauer) (1907–1991), österreichischer Bildhauer